Anton Medved je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Medved (1869 - 1910), duhovnik in književnik
 Anton Medved (1862 - 1925), duhovnik in pisatelj
 Anton Medved (teritorialec)